Landhof ist
 ein Sportstadion in Basel, siehe Landhof
 ein Gemeindeteil der Stadt Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg, siehe Landhof (Wriezen)
 der deutsche Name des polnischen Ortes Owsianka (Czarna Dąbrówka) in der Woiwodschaft Pommern (Landhof, Kreis Stolp/Pommern)